smirt est un mot-valise anglais désignant :
le smirting, une pratique de séduction liée au tabagisme.

Smirt est un acronyme pouvant signifier :
Syndicat mixte intermodal régional de transports, dans la Région Nord-Pas-de-Calais, devenu Hauts-de-France Mobilités à la suite des fusions de régions, est une autorité organisatrice de transports ;
 Structural mechanics in reactor technology (mécanique des structures appliquée à la technologie des réacteurs), qui donne lieu à une conférence biennale.

Homonymie d'acronyme